Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Alycia Moulton 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Chris Evert (campionessa)
 Hana Mandlíková (secondo turno)
 Kathy Jordan (terzo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Jo Durie (quarti di finale)
 Kathy Horvath (secondo turno)
 Helena Suková (semifinali)
 Sylvia Hanika (secondo turno)

 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Jo Durie (terzo turno)
 Bettina Bunge (terzo turno)
 Anne White (primo turno)
 Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Kim Jones-Shaefer (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1984